Arhipelag može biti:

otočje, otočna skupina
Arhipelag (videoigra), videoigra iz 1990-ih